Nadarzyce est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Nadarzyce, dans le powiat de Września ;
 du village de Nadarzyce, dans le powiat de Złotów.